Olszany ist der Name folgender Orte in Polen:
 Olszany (Krasiczyn) in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Olszany (Jasieniec) in der Woiwodschaft Masowien
 Olszany (Potworów) in der Woiwodschaft Masowien
 Olszany (Rudna) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Olszany (Strzegom) in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch
 Olschany (polnisch Olszany), Ort in der Ukraine
 Olšany (Begriffsklärung)